Битка при Сяр може да се отнася за:

 Битка при Сяр в 1195 година;
 Битка при Сяр в 1196 година;
 Битка при Сяр в 1205 година.